Ка́хилуото () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1959) — финский театральный деятель.
 Кахилуото, Матти (1931—2018) — финский дипломат.